Meddings ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Meddings (* 1968), englischer Squashspieler
 Derek Meddings (1931–1995), britischer Spezialeffektkünstler
 Edgar Meddings (1923–2020), britischer Bobfahrer